Флаг муниципального образования Ква́ркенский район Оренбургской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 9 сентября 2011 года решениями Совета депутатов муниципального образования Кваркенский район № 64, утвердившим положение о флаге, и № 65, утвердившим рисунок флага.

Описание 
«Прямоугольное полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее посредине изображение фигур районного герба (лев, идущий по трём кошелям), выполненное жёлтым и белым цветами. Обратная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Золотой лев указывает на поименование станицы Кваркенской в честь победы русской армии у пролива Кваркен. Вкупе с кошелями — мешками он указывает на большие объёмы и качество выращиваемого зерна. Сами кошели — символизируют собой богатство природы и недр района

См. также

Примечания 

Флаги с изображением львов